Робер Пікар (;  25 травня 1957, Монреаль) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1973 року в ГЮХЛК.

1977 року був обраний на драфті НХЛ під 3-м загальним номером командою «Вашингтон Кепіталс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Вашингтон Кепіталс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Монреаль Канадієнс», «Вінніпег Джетс», «Квебек Нордікс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 935 матчів у НХЛ, включаючи 36 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Друга команда всіх зірок ГЮХЛК — 1975.
 Перша команда всіх зірок ГЮХЛК — 1977.
 Еміль Бушар Трофі — 1977.
 Бронзовий призер чемпіонату світу 1978.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1980, 1981.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Монреаля
канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»